Ігри в Групі B Золотого кубку КОНКАКАФ 2017 пройшли з 8 липня по 15 липня 2017 року.

Учасники

Підсумкова таблиця

Матчі

США — Панама

Мартиніка — Нікарагуа

Панама — Нікарагуа

США — Мартиніка

Панама — Мартиніка

Нікарагуа — США

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Золотий кубок КОНКАКАФ 2017